Dorfkirche Jeserig steht für:
 Dorfkirche Jeserig (Fläming) im Ortsteil Jeserig/Fläming von Wiesenburg/Mark im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Jeserig (Groß Kreutz) im Ortsteil Jeserig von Groß Kreutz im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Jeserig (Mühlenfließ) im Gemeindeteil Jeserig von Niederwerbig im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg

Siehe auch:
 St. Josef (Jeserig)